est le  principal du manga (et de l'anime) Gensômaden Saiyuki, créé par Kazuya Minekura. Il est moitié yōkai, moitié humain depuis sa naissance. Dans la légende d'origine, il représente le démon de l'eau (kappa) qui pervertit les autres et change facilement d'apparence (de là son aspect obsédé et les insultes ero-kappa de Goku). Dans Dragon Ball, son rôle est joué par Yamcha (l'exterminateur de voleurs dans le désert).

Il devient membre du Sanzo Ikko (la bande à Sanzo) assez rapidement, et est armé d'un shakujō (qui est le nom japonais pour une arme chinoise : le yuèyáchǎn). C'est une arme particulière: composé d'un croissant tranchant et d'une chaîne, elle est très efficace pour les attaques à longue distance.

Histoire personnelle
Comme le prouve la couleur de ses cheveux et de ses yeux, Gojyo est à moitié humain seulement. C'est un tabou dans la société du Togenkyo. (Apparemment, cet interdit viendrait des dieux qui n'aiment pas « les relations contre nature ») Expert en drague, et semblant souvent insouciant, il peut aussi se montrer amical, et a prouvé dans de nombreuses circonstances (notamment lors de son ancienne vie) que son sens de la justice est très bien développé.

Il est particulièrement sensible au sort des enfants maltraités car ils lui font penser à son passé. En effet, Gojyo était souvent maltraité par sa belle-mère qui voyait en lui le visage de la femme humaine avec qui son mari l'avait trompée. Elle pleurait souvent à cause de cela et, depuis, il déteste voir une femme pleurer. La présence de son frère : Sha Jien (le futur Dokukakuji de la bande de Kogaiji) a quelque peu amélioré les choses.

Sa vie terrestre va changer du tout quand, un beau jour, sa mère qui se sentait très mal, décide de le tuer.  lui dit-elle. Gojyo désespéré, et pensant que sa mère n'avait pas complètement tort, ferme ses yeux et la laisse l'étrangler. Elle aurait réussi à la tuer si Jien n'était pas intervenu et ne le lui avait pas fait subir le sort qu'elle projetait sur ce fils détesté. (Apparemment, Jien aurait tué non seulement sa mère mais aussi son amante. En effet, il est suggéré plusieurs fois dans le manga qu'ils ont des relations sexuelles.)

Personnalité et relations avec les autres 
C'est le plus gros fumeur du groupe, et on le voit souvent une cigarette à la main, (ce qui n'est pas pour rassurer Hakkai). En effet là ou Sanzo fume 1 cigarette Gojyo en fume 3. Pendant le voyage, il est assis sur la banquette arrière de la Jeep et se dispute souvent avec Goku pour passer le temps (ce qui est loin d'être du goût de Sanzo).

Cependant, il considère Goku comme son petit frère et Hakkai comme une mère poule (cf tome 8) il s'entend assez mal avec Sanzo mais la crise relationnelle entre les 2  lors de la préparation du combat contre Ginkaku semble montrer qu'ils ne s'entendent pas si mal que ça, et qu'il ne s'agirait là que d'une apparence. 

C'est cependant bien avec Hakkai que Gojyo s'entend le mieux, et ce, depuis leur vie antérieure. En effet, des rumeurs circulaient et disaient que Hakkai et Gojyo était amants. (la façon dont l'auteur a mis en scène la première rencontre entre Hakkai blessé et Gojyo (ainsi que leur combat contre Zenon et Shien dans l'épisode Pluie) nous laisse penser que c'est toujours le cas)

Gojyo (plus précisément la couleur de ses cheveux et de ses yeux) est le garde-fou d'Hakkai. Et il  ne croit pas si bien dire puisque, dans le tome 7 de Reload Hakkai, il aurait très bien pu perdre la raison en essayant d'arrêter Goku (pour de bon cette fois). Leur rapprochement vient du fait qu'ils culpabilisent tous les deux de ne pas avoir su être dignes de l'amour qu'on leur offrait (Gojyo a perdu sa mère et était prêt à tout pour obtenir son amour, même à mourir et Hakkai a tué 1000 yokai pour essayer de récupérer la personne qu'il aimait le plus au monde : sa sœur) 

Cette peur de perdre à nouveau la personne à laquelle ils tenaient empêche Gojyo et Hakkai d'être plus proches qu'ils ne le sont.

Avant de rejoindre le groupe, Gojyo jouait aux jeux le soir et plumait certains joueurs. Avant que la vague de folie ne ravage le Togenkyo, il avait des amis yokai, notamment Bandi. Cela a d'ailleurs créer des frictions quand Hakkai a essayé de s'occuper de lui.

Du fait de sa constitution physique particulière (mi-humaine mi-yokai), Gojyo est protégé des effets de la vague de folie qui affecte les yokais alors qu'il ne porte pas de contrôleur.

Relation avec le personnage de la légende 
Sha Gojyo (Shā Wùjìng dans la légende originale) signifie sable éveillé à la pureté dans la légende d'origine.

Personnage de Saiyuki